Cabo Verde (Minas Gerais), een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Kaap Verde, een kaap in Senegal, ook wel Cabo Verde genoemd
Kaapverdië, een land (eilandengroep) voor de westkust van Afrika, vroeger Ilhas de Cabo Verde (Eilanden van de Groene Kaap) genoemd
Cabo Verde Airlines, de nationale luchtvaartmaatschappij van Kaapverdië